Николай Дингельштедт:
 Дингельштедт, Николай Александрович (1843—1898) — российский учёный-агроном.
 Дингельштедт, Николай Николаевич (1893—1937) — советский горный инженер, геолог, сын писателя Н. Ф. фон Дингельштедта.